José Cavaquinho, nome artístico de José Rabelo da Silva (Guaratinguetá, 20 de março de 1884 – Rio de Janeiro, 1 de maio de 1951) foi um  violonista, cavaquinista, flautista, maestro e compositor brasileiro.

Compositores do estado de São Paulo
Violonistas do estado de São Paulo
Cavaquinistas do estado de São Paulo
Maestros de São Paulo
Flautistas do estado de São Paulo
Músicos do estado de São Paulo
Músicos de música popular brasileira
Professores do estado de São Paulo
Naturais de Guaratinguetá